Вареница — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вареница, Евгений Терентьевич (1912—2002) — доктор биологических наук (1959), профессор (1960), член-корреспондент ВАСХНИЛ (1964).
 Вареница, Роман Михайлович (1978—2014) — украинский активист Евромайдана. Герой Украины (2014).